Nieuwerkerk (Haarlemmermeer), een voormalig dorp verzwolgen door het Haarlemmermeer
Nieuwerkerk (Zeeland), een dorp in de gemeente Schouwen-Duiveland in de Nederlandse provincie Zeeland
Nieuwerkerk aan den IJssel, een plaats in de gemeente Zuidplas in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
VV Nieuwerkerk, een voetbalvereniging uit Nieuwerkerk aan den IJssel
Nieuwerkerk (vulkaan), een Indonesische onderzeese vulkaan
CKV Nieuwerkerk, een korfbalclub uit Nieuwerkerk aan den IJssel

Zie ook
Nieuwerkerkse Kreek
Nieuwerkerke (doorverwijspagina)
Nieuwerkerken (doorverwijspagina)